Lucy Gordon puede referirse a:

 Lucy Gordon, pseudónimo de Christine Sparks Fiorotto, escritora británica;
 Lucy Gordon (1980-2009), actriz británica.
 Lucy Gordon, tenista estadounidense.